Maxime Grousset – nuotatore francese
 Paschal Grousset – giornalista, scrittore e politico francese
 René Grousset – storico francese